V376 Большой Медведицы () — одиночная переменная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 1722 световых лет (около 528 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +12,55m до +12,2m.

Характеристики 
V376 Большой Медведицы — эруптивная переменная звезда типа RS Гончих Псов (RS:).

Примечания